Гитирис () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Ча. Занимает площадь 295 км². Население — 5821 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Hotel Hesperia Balneario de Guitiriz
 Información sobre Guitiriz.
 Torre de los Condes de Andrade, en Villalba
 Página web del Concejo de Guitiriz
 A Web do Pub Xoldra de Guitiriz
 A Web do SD Guitiriz 

Населённые пункты Луго
Муниципалитеты Луго